Шала́мов — фамилия.
 Шаламов, Варлам Тихонович (1907—1982) — русский советский прозаик, поэт, драматург, переводчик.
 Шаламов, Владимир Григорьевич (1836—1887) — русский архитектор, действительный статский советник.
 Шаламов, Вячеслав Сергеевич (род. 1989) — российский легкоатлет.
 Шаламов, Иван Иванович (1907 — ?) — советский хозяйственный деятель.
 Шаламов, Тихон Николаевич (1868—1933) — священник, отец Варлама Шаламова.
 Шаламов, Юрий Герасимович (род. 1955) — советский и эстонский футбольный тренер.

См. также 
 (3408) Шаламов — астероид

Примечания